Конскокашта́новые () — подсемейство растений семейства  порядка . Ранее это подсемейство рассматривалось в ранге одноимённого семейства , включающего два рода:  и .

Листопадные деревья и кустарники с супротивным листорасположением, крупными пальчато-сложными листьями и острыми смолистыми почками.

Формула цветка:

Роды 
Список родов создан по основе базы данных Germplasm Resources Information Network (GRIN)

Примечания

Литература 
 Н. Е. Булыгин, В. Т. Ярмишко. Дендрология. — М.: Изд-во Московского государственного университета леса, 2003. — С. 343. ISBN 5-8135-0048-0